Лос Ахос има више значења:

 Лос Ахос (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ахос, Сан Лукас Уно (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Ахос (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Ахос (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику